Дискографія американської поп-співачки Ліндсі Лоан включає в себе 2 студійних альбоми, 7 синглів і 5 кліпів.

Альбоми

Студійні альбоми

Сингли

Саундтреки

Ремікси 
 «Rumors» [Full Phatt Remix]
 «Rumors» [Full Phatt Club Remix]
 «Rumors» [Full Phatt Remix] [Instrumental]
 «Rumors» [Full Phatt Club Remix] [Instrumental]
 «Rumors» [The Sharp Boys Club Gossip Vocal Remix]
 «Rumors» [The Sharp Boys Gossiping Dub]
 «Rumors» [The Sharp Boys Club Gossip] [Instrumental]
 «Rumors» [Sharp-A-Pella]
 «Over» [Full Phatt Remix]
 «Over» [Full Phatt Remix] [Instrumental]
 «Confessions of a Broken Heart» [Dave Aude Club Mix]
 «Confessions of a Broken Heart» [Dave Aude Club Mix] [Instrumental]  (Leaked, Never Officially Released) 
 «Bossy» [Mike Rizzo Funk Generation Club Mix]
 «Bossy» [Mike Rizzo Funk Generation Radio Edit]
 «Bossy» [Mike Rizzo Funk Generation Dub]
 «Bossy» [DJ Escape & Dom Capello Radio Edit]
 «Bossy» [DJ Escape & Dom Capello Vocal Club Mix]
 «Bossy» [DJ Escape & Dom Capello Vocal Dub]
 «Bossy» [Josh Harris Radio Edit]
 «Bossy» [Josh Harris Club Mix]
 «Bossy» [Soulshaker Radio Edit]
 «Bossy» [Soulshaker Club Mix]
 «Bossy» [Mr. Mig Remix]

Робота з іншими виконавцями

Кліпи

Примітки 

Ліндсі Лоан
Лоан Ліндсі